José Cañas ist der Name folgender Personen:

* José Cañas (Künstler), Künstler
 José Alberto Cañas (* 1987), spanischer Fußballspieler
 José Simeón Cañas y Villacorta (1767–1838), salvadorianischer Theologe, Bischof und Abgeordneter